Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou régions francophones, contiennent une expression dérivée de 11-Novembre, en référence à des événements survenus à cette date.

 Le principal événement commémoré en France est l'armistice du 11 novembre 1918 qui marqua la fin des combats de la Première Guerre mondiale.

 Un odonyme atypique fait cependant référence à la date du , en mémoire de grèves et manifestations massives à Grenoble contre la collaboration, qui donneront lieu aux représailles de la « Saint-Barthélemy grenobloise », durant la seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes :
 dont le quantième est indiqué en lettres (« Onze » ou « XI »), dans l'article Onze-Novembre (odonyme)
 contenant le nom du mois, sans quantième, dans l'article Novembre (odonymie).

Graphie « 11-Novembre » sans millésime

Décompte partiel

En France

« Avenue (du) 11-Novembre »

« Place (du) 11-Novembre » 

{| border="0" width="95%" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable"
|-bgcolor="#CCCCCC"
! colspan="5" | Au moins  : « Place (du) 11-Novembre »
dans les 18 nouvelles ou 27 anciennes régions, les 101 départements et les 36700 communes de France
(Décompte provisoire au )
|-
! width="20%" | CommunesA - C
! width="20%" | CommunesD - L
! width="20%" | CommunesM - R
! width="20%" | CommunesSaint (e) (s)
! width="20%" | CommunesAutres S - Z
|-
| valign="top" | 

| valign="top" | 

| valign="top" | 

| valign="top" | 
{| border="0" width="91%" align="center" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable sortable"
|+ -- Place (du) --
! width="10%" | 
! width="70%" | Commune 
! width="20%" | Dpt
|-
| align="center" | 
| Saint-Branchs
| 37
|-
| align="center" | 
| Saint-Ciers-du-Taillon
| 17
|-
| align="center" | 
| Saint-Clair-du-Rhône
| 38
|-
| align="center" | 
| Saint-Flovier
| 37
|-
| align="center" | 
| Saint-Jean-Bonnefonds
| 42
|-
| align="center" | 
| Saint-Just-en-Chevalet
| 42
|-
| align="center" | 
| Saint-Mandrier-sur-Mer
| 83
|-
| align="center" | 
| Saint-Médard-d'Eyrans
| 33
|-
| align="center" | 
| Saint-Médard-en-Jalles
| 33
|-
| align="center" | 
| Saint-Moreil
| 23
|-
| align="center" | 
| Saint-Nazaire
| 30
|-
| align="center" | 
| Saint-Nazaire-sur-Charente
| 17
|-
| align="center" | 
| Saint-Palais-sur-Mer
| 17
|-
| align="center" | 
| Saint-Sauveur-en-Rue<ref>Google Maps & Google Street 1 & Google Street 2 & Google Street 3 & Géoportail & OpenStreetMap & rue-ville.info & annuaire-mairie.fr (sites consultés le 14 septembre 2014), Place du 11-Novembre (Place du 11-Novembre-1918 sur Google Street 2''''), Saint-Sauveur-en-Rue, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France. </ref>
| 42
|-
| align="center" | 
| Saint-Seurin-de-Cadourne
| 33
|-
| align="center" | 
| Saint-Victoret
| 13
|-
| align="center" | 
| Saint-Vivien-de-Médoc
| 33
|-
| align="center" | 
| Saint-Vivien-de-Monségur
| 33
|-
| align="center" | 
| Saintes
| 17
|-
|}

| valign="top" | 

|}

 « Rue (du) 11-Novembre » 

Elles constituent la majorité des odonymes de ce type

 Autres voies «... (du) 11-Novembre » 

 Odonymes atypiques, sans millésime 

 Dans les autres pays et régions francophones 

 Graphie « 11-Novembre-AAAA » avec millésime 

 Décompte partiel 

 En France 

 « Avenue (du) 11-Novembre-1918 » 

 « Place (du) 11-Novembre-1918 » 

 « Rue (du) 11-Novembre-1918 » 

 Autres voies «... (du) 11-Novembre-AAAA » 

 Odonymes atypiques avec millésime 

 Dans les autres pays et régions francophones 

 Sources principales 

Sources avec géolocalisation
 openstreetmap.org OpenStreetMap
 geoportail.gouv.fr Géoportail
 maps.google.fr Google Maps et Google Street
 viamichelin.fr ViaMichelin
 Bing cartes Bing Maps
 Here WeGo Here WeGo
 Mappy Mappy
Sources sans géolocalisation
 annuaire-mairie.fr Portail des Villes et Mairies
 rue-ville.info Rues de la ville

 Notes, références et localisations 

 Notes sur l'organisation des listes 

Néant

 Autres notes 

 Références 

 Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique)'', Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Voir aussi

Articles connexes 
 Onze-Novembre (odonyme)

Articles détaillés 
 Rue du 11-Novembre

11
11,11